Hundorf ist der Name folgender Orte:

 Hundorf (Seehof), Ortsteil der Gemeinde Seehof im Landkreis Nordwestmecklenburg in Mecklenburg-Vorpommern
 Groß Hundorf, Ortsteil der Gemeinde Wedendorfersee im Landkreis Nordwestmecklenburg in Mecklenburg-Vorpommern
 Klein Hundorf, Siedlung in der Gemeinde Gadebusch im Landkreis Nordwestmecklenburg in Mecklenburg-Vorpommern
 Hundorf (Gemeinde Waldkirchen), Ortschaft der Gemeinde Waldkirchen am Wesen im Bezirk Schärding in Oberösterreich